Вальке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вальке, Александр (род. 1983) — немецкий футболист, вратарь.
 Вальке, Жером — генеральный секретарь ФИФА.